Cepeda – gmina w Hiszpanii, w prowincji Salamanka

Osoby o tym nazwisku:
 Angie Cepeda – kolumbijska aktorka
 Arturo Cepeda – katolicki duchowny 
 Francisco Cepeda – hiszpański kolarz szosowy
 Orlando Cepeda – portorykański baseballista